Нижче представлено список пісень білоруського гурту Ляпис Трубецкой. З моменту свого заснування в 1990 році і до моменту припинення свого існування в 2014 році гурт випустив 13 студійних альбомів, 1 альбом саундтреку, 3 ремікс-альбоми та 3 концертні альбоми.

Тексти більшості пісень гурту написані російською мовою. Ті, які написані білоруською мовою, позначені рожевим кольором. Тексти тільки двох пісень написані не російською чи білоруською мовами: пісня «Курвы» польською мовою, кавер-версія пісні «I Wanna Be Your Boyfriend» гурту Ramones англійською мовою та кавер-версія пісні «Чорнобиль форева» Кузьми Скрябіна. Крім того, деякі пісні мають фрагменти чи окремі слова англійською мовою, наприклад «Манифест» або «Belarus Freedom».

Кавери, які не увійшли до жодного альбому

Посилання 
 lyapisvideo  - YouTube
 Ляпис Трубецкой - MusicBrainz
 Пісні гурту Ляпис Трубецкой  - Музика Google Play
 Ляпис Трубецкой  - Last.fm

Ляпис Трубецкой
Ляпис Трубецкой